Wolność i Sprawiedliwość – zakonspirowana organizacja opozycyjna w Polsce Ludowej
 Wolność i Sprawiedliwość – litewska partia polityczna